Augy kan syfta på:

 Augy, Aisne, fransk kommun i departementet Aisne
 Augy, Yonne, fransk kommun i departementet Yonne
 Augy-sur-Aubois, fransk kommun i departementet Cher